Kurkino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kurkino (Moskau), Stadtteil (Rajon) im Nordwestlichen Verwaltungsbezirk der Stadt Moskau
 Kurkino (Tula), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Tula

Dörfer:
 Kurkino (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Kurkino (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Kurkino (Kursk), in der Oblast Kursk
 Kurkino (Moskau, Schachowskoi), in der Oblast Moskau, Schachowskoi rajon
 Kurkino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kurkino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Kurkino (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Kurkino (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Kurkino (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Kurkino (Twer), in der Oblast Twer
 Kurkino (Wologda, Maiskoje), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon, Landgemeinde Maiskoje
 Kurkino (Wologda, Nowlenskoje), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon, Landgemeinde Nowlenskoje
 Kurkino (Woronesch), in der Oblast Woronesch